Bachelor in Paradise ist der Titel folgender Werke:

 Originaltitel des Films Junggeselle im Paradies, US-amerikanische Filmkomödie nach einer Erzählung von Vera Caspary (1961)
 Bachelor in Paradise (Lied), oscarnominierter Titelsong zum gleichnamigen Film von Henry Mancini (1961)
 Bachelor in Paradise (Vereinigte Staaten), Ableger der Formate The Bachelor und The Bachelorette, ausgestrahlt seit 2014
 Bachelor in Paradise Australia, Ableger der australischen Version von The Bachelor, ausgestrahlt seit März 2018
 Bachelor in Paradise (Deutschland), Ableger der Formate Der Bachelor und Die Bachelorette, ausgestrahlt seit Mai 2018